Aiouea är ett släkte av lagerväxter. Aiouea ingår i familjen lagerväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerväxter
Aiouea